You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5 — музичний альбом Френка Заппи, випущений 1992 року. Містить концертні записи виступів гурту Mothers of Invention 1966-1969 років.

Список пісень

Диск 1 
 «The Downtown Talent Scout» — 4:01
 «Charles Ives» — 4:37
 «Here Lies Love»  — 2:44
 «Piano/Drum Duet» — 1:57
 «Mozart Ballet»  — 4:05
 «Chocolate Halvah»  — 3:25
 «JCB & Kansas on the Bus #1»  — 1:03
 «Run Home Slow: Main Title Theme» — 1:16
 «The Little March» — 1:20
 «Right There»  — 5:10
 «Where Is Johnny Velvet?» — 0:48
 «Return of the Hunch-Back Duke» — 1:44
 «Trouble Every Day» — 4:06
 «Proto-Minimalism» — 1:41
 «JCB & Kansas on the Bus #2»  — 1:06
 «My Head?»  — 1:22
 «Meow» — 1:23
 «Baked-Bean Boogie» — 3:26
 «Where's Our Equipment?» — 2:29
 «FZ/JCB Drum Duet» — 4:26
 «No Waiting for the Peanuts to Dissolve» — 4:45
 «A Game of Cards»  — 0:44
 «Underground Freak-Out Music» — 3:51
 «German Lunch»  — 6:43
 «My Guitar Wants to Kill Your Mama» — 2:11

Диск 2 
 «Easy Meat» — 7:38
 «The Dead Girls of London»  — 2:29
 «Shall We Take Ourselves Seriously?» — 1:44
 «What's New in Baltimore?» — 5:03
 «Moggio» — 2:29
 «Dancin' Fool» — 3:12
 «RDNZL» — 7:58
 «Advance Romance» — 7:01
 «City of Tiny Lites» — 10:38
 «A Pound for a Brown on the Bus» — 8:38
 «Doreen» — 1:58
 «Black Page, No. 2» — 9:56

Посилання 

Альбоми Френка Заппи